Bolesław II van Polen (1039-1081), hertog en koning van Polen (1058-1081)
 Bolesław II van Liegnitz (+1278), hertog van Silezië-Breslau (1241-1248) en Silezië-Liegnitz (1248-1278)
 Bolesław II van Mazovië (+1313), hertog van Mazovië (1294-1313)
 Bolesław II van Opole (+1356), hertog van Opole (1313-1356)
 Bolesław II van Schweidnitz (1308-1368), hertog van Schweidnitz-Jauer (1326-1368)
 Bolesław II van Teschen (1425-1452), hertog van Teschen (1431-1452)